Заручевье — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Пореченская волость».

Расположена в центре волости, у северо-восточного побережья озера Чистое, в 53 км к югу от райцентра Великие Луки и в 18 км к юго-востоку от волостного центра Поречье.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 14 жителей, на 2010 год — 11 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Урицкой волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость

Населённые пункты Великолукского района